Die Wahl des Europäischen Parlaments 2004 in Griechenland zur Wahl der Delegation aus Griechenland ins Europäische Parlament fand am 13. Juni statt. Das in Griechenland angewandte Wahlsystem war ein parteipolitisches Verhältniswahlrecht mit einer Hürde von 3 % für eine Partei. Die Zahl der Griechenland zugewiesenen Sitze betrug 24.

Ergebnis 
Die Europawahl 2004 war die sechste Wahl zum Europäischen Parlament. Die regierende Partei Neue Demokratie erzielte starke Gewinne, während die oppositionelle Panhellenische Sozialistische Bewegung kleinere Gewinne erzielte, beide auf Kosten kleinerer Parteien. Die traditionelle Partei Popular Orthodox Rallye nahm zum ersten Mal an den Wahlen teil und wählte einen Europaabgeordneten.

Griechenland
2004
Griechische Geschichte (21. Jahrhundert)